Herrnhut steht für:

 Herrnhut, Stadt in Sachsen
 Herrnhut (Victoria), deutsche Siedlung in Australien
 Herrnhuter Brüdergemeine, auch Herrnhuter, christliche Glaubensbewegung innerhalb der protestantischen Kirche
 Schöner von Herrnhut, Apfelsorte